PPOX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 477 амінокислот, а молекулярна маса — 50 765.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки